Johannes Hoeck ist der Name folgender Personen:

* Johannes Hoeck (~1499–1553), deutscher evangelischer Theologe und Reformator, siehe Johannes Aepinus
 Johannes Maria Hoeck (1902–1995), deutscher Theologe, Konzilsvater, Byzantinist und Historiker